Puth steht für:

 Puth, Dorf in der niederländischen Gemeinde Schinnen, siehe Schinnen #Dörfer und Orte

Puth ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Puth (* 1991), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Jean Puth (1865–1933), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Johannes Puth (1900–1957), deutscher Reichstagsabgeordneter (NSDAP)
 Karl Puth (1891–1955), deutscher Kameramann
 Klaus Puth (* 1952), deutscher Karikaturist und Illustrator
 Maria Puth (1894–1978), Persönlichkeit, deren künstlerisches Schaffen der Art brut zugeordnet werden kann